Рикардо Лопес:
 Лопес, Рикардо (род. 1967) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Лопес, Рикардо (1975—1996) — сталкер исландской певицы Бьорк.
 Лопес, Рикардо (род. 1970) — испанский футболист.
 Лопес, Рикардо (род. 1990) — бразильский футболист.